Arre (Padua) (Italië)
 Arre (Gard) (Frankrijk)

 Årre (Denemarken)